Первая футбольная лига Македонии 1998/1999 годов () — 7-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 9 августа 1998 года и закончился 29 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1998/1999
Македония
Македония
1998 год в Северной Македонии
1999 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999